Ansião (gemeente), een gemeente in het Portugese district Leiria
Ansião (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Ansião